2014 QW441 est un cubewano d'un diamètre est estimé à , ce qui le qualifie comme un candidat au statut de planète naine.

Références 

Planète mineure non numérotée
Cubewano
Planète mineure découverte en 2014
Planète mineure prédécouverte en 2001
Planète naine potentielle
Objet céleste découvert par Pan-STARRS
Objet céleste découvert à l'observatoire du Haleakalā